Le terme frequency (« fréquence » en anglais) renvoie notamment :

 au film Frequency, sorti en 2000 et ayant pour titre français Fréquence interdite
 à l'album Frequency, du groupe britannique de rock néo-progressif IQ (2009)
 au jeu vidéo Frequency
 au producteur de musique américain Frequency
 à la série télévisée Frequency diffusé en 2016 aux États-Unis
 à la musique Frequency du DJ français Watermät.

Voir aussi